

Топонимы 
 Феринг — город в федеральной земле Штирия в Австрии.

Лингвистика 
 Феринг () — диалект севернофризского языка.